Die Státní liga 1937/38 war die 14. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 22. August 1937 und endete am 15. Mai 1938.

Meister wurde Sparta Prag.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 22 Spiele. Die zwei letzten Teams stiegen ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Czechoslovakia 1925–1938 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1937/38
Fußballsaison 1937/38